Troopergate (von Trooper, einem Rang im US-amerikanischen Polizeisystem und Gate, in Anlehnung an Watergate) steht für Anschuldigungen und Skandale um  folgende Personen:

 Sarah Palin, die vom Ethik-Ausschuss in Alaska des Amtsmissbrauch bezichtigt wurde.
 Eliot Spitzer, der nach Inanspruchnahme von Diensten exklusiver Prostituierten von seinem Amt als Gouverneur von New York zurücktrat.
 Bill Clinton: Mit „Troopergate“ wird die Affäre um Paula Jones bezeichnet. Die Polizisten Larry Patterson und Roger Perry von der Arkansas State Police brachten die Affäre mit der Beschuldigung ins Rollen, Clinton hätte sie beauftragt, ihm Affären zu verschaffen. Der Name leitet sich von Trooper ab, dem damaligen Dienstgrad von Patterson und Perry.